Dies ist eine Liste von Reisezugwagen der České dráhy.

Wagen der 2. Klasse

Wagen der 1. Klasse

Speisewagen

Liegewagen

Schlafwagen

Gepäckwagen & Autotransportwagen

Wagen mit mehreren Klassen

Sonderreisezugwagen

Siehe auch 
 Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der ČD

Weblinks 

 

Ceske drahy